Ophisaurus hainanensis är en ödleart som beskrevs av  Yang 1984. Ophisaurus hainanensis ingår i släktet Ophisaurus och familjen kopparödlor. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kopparödlor
hainanensis